Il nome Alberico Cybo-Malaspina può riferirsi a:

 Alberico I Cybo-Malaspina – Duca de Massa e Carrara (1553-1623);
 Alberico II Cybo-Malaspina – Duca de Massa e Carrara (1662-1690);
 Alberico III Cybo-Malaspina – Duca de Massa e Carrara (1710-1748).